Die russische Hauptstadt Moskau, die als Stadt föderaler Bedeutung ein eigenständiges Föderationssubjekt bildet, ist in zwölf Verwaltungsbezirke () unterteilt.

Am 1. Juli 2012 wurde Moskau auf Kosten der sie zuvor allseitig umgebenden Oblast Moskau in südwestlicher Richtung um die beiden Verwaltungsbezirke Nowomoskowski und Troizki erweitert. Die früheren zehn Verwaltungsbezirke gliedern sich weiter in Rajons (russisch ), als kommunal selbstverwaltete Territorien auch „munizipale Bezirke“ (russisch ) genannt, die zwei neu hinzugekommenen Verwaltungsbezirke in jeweils einen Stadtkreis (russisch ) sowie „Gemeinden“ (russisch ). Insgesamt gibt es 146 Verwaltungseinheiten der zweiten Ebene (125 Rajons, 2 Stadtkreise, 19 Gemeinden; Stand 1. Januar 2014).

Anmerkungen:

Weblinks 
 Moskauer Verwaltungsbezirke auf der Website des Departements für außenwirtschaftliche und internationale Beziehungen der Stadt Moskau

Einzelnachweise 

 
 
Moskau
Moskau Stadt